

Carriera 
Il 1º ottobre 2011 fa il suo debutto nella massima serie del campionato macedone con la maglia del .

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Renova: 2011-2012

Note

Collegamenti esterni